Ivrea – comune italiano del Piemonte
 Ivrea Calcio – società calcistica di Ivrea
 Ivrea Basket Team – società di pallacanestro femminile di Ivrea
 Mastini Ivrea – squadra di football americano di Ivrea
 Ivrea, città industriale del XX secolo, patrimonio UNESCO.